Gustafson est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bob Gustafson (1920-2001), auteur de bande dessinée américain ;
 Elisabet Gustafson (1964-), curleuse suédoise ;
 Geoff Gustafson (1974-), acteur canadien ;
 Hugh Gustafson (1915-1979), joueur de hockey sur glace américain ;
 James Gustafson (1925-2021), théologien protestant américain ;
 Kathryn Gustafson (1951-), architecte paysagiste américaine ;
 Ralph Gustafson (1909-1995), poète canadien ;
 Simon Gustafson (1995-), footballeur suédois ;
 Sophie Gustafson (1973-), golfeuse suédoise ;
 Tomas Gustafson (1959-), patineur de vitesse suédois.

Informatique 
 Loi de Gustafson, loi en architecture informatique.

Voir aussi 
 

Patronyme suédois